Aloha to:
 słowo w języku hawajskim oznaczające m.in. pożegnanie i powitanie
 jeden z algorytmów dostępu wielokrotnego do kanału
 jednostka osadnicza w USA, w stanie Oregon
 gmina w USA, w stanie Michigan